Abdelhak Djouadi (1960-), physicien théoricien algérien. 
Yahia Djouadi (?-2022), dit Abou Amar: djihadiste algérien.
Yannick Djouadi (1973-), athlète français.